John Ramsey McCulloch (County Withorn, 1 de març de 1789 - Londres,11 de novembre de 1864) fou un economista escocès.

Obres 

 An Essay on a Reduction of the Interest of the National Debt, 1816.
 "On Ricardo's Principles of Political Economy and Taxation", 1818, Edinburgh Review
 "Taxation and the Corn Laws", 1820, Edinburgh Review
 "The Opinions of Messrs. Say, Sismondi and Malthus, on Effects of Machinery and Accumulation", 1821, Edinburgh Review
 "On Combination Laws, Restraints on Emigration, &c.", 1824, Edinburgh Review
 "Political Economy", 1824, Encyclopaedia Britannica.
 "French Law of Succession", 1824, Edinburgh Review.
 A Discourse on the Rise, Progress, Peculiar Objects and Importance of Political Economy, 1824.
 The Principles of Political Economy, with a sketch of the rise and progress of the science. 1825.
 An Essay on the Circumstances which Determine the Rate of Wages and the Condition of the Working Classes, 1826.
 "On Commercial Revulsions", 1826, Edinburgh Review
 "Abolition of the Corn Laws", 1826, Edinburgh Review
 "On Poor Laws", 1828, Edinburgh Review
 "Rise, Progress, Present State, and Prospects of the British Cotton Manufacture", 1827, Edinburgh Review.
 "Introduction" to An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations by Adam Smith, (ed. J.R. McCulloch), 1828.
 "Jones on the Theory of Rent", Edinburgh Review, 1831.
 Principles, Practice and History of Commerce, 1831.
 "Chalmers on Political Economy", 1832, Edinburgh Review.
 A Dictionary, Practical, Theoretical and Historical of Commerce and Commercial Navigation, 1832.
 A Descriptive and Statistical Account of the British Empire, exhibiting its extent, physical capacities, population, industry, and civil and religious institutions. 2 volumes, 1837
 Statements Illustrative of the Policy and Probable Consequence of the Proposed Repeal of the Existing Corn Law, 1841.
 The Literature of Political Economy, 1845.
 The Works of David Ricardo, Esq. with a notice of the life and writings of the author (ed. J.R. McCulloch), 1846.
 A Treatise on the Succession to Property Vacant by Death, 1848.
 A Treatise on Metallic and Paper Money and Banks, 1858
 Treatises and Essays, 1859.
 A Treatise on the Principles and Practical Influence of Taxation and the Funding System, 1863.

Economistes escocesos
Alumnes de la Universitat d'Edimburg
Morts a Londres